São João Baptista (Beja), een plaats in de Portugese gemeente Beja
 São João Baptista (Campo Maior), een plaats in de Portugese gemeente Campo Maior
 São João Baptista (Castelo de Vide), een plaats in de Portugese gemeente Castelo de Vide
 São João Baptista (Entroncamento), een plaats in de Portugese gemeente Entroncamento
 São João Baptista (Moura), een plaats in de Portugese gemeente Moura
 São João Baptista (Porto de Mós), een plaats in de Portugese gemeente Porto de Mós
 São João Baptista (Tomar), een plaats in de Portugese gemeente Tomar

Zie ook 
São João Batista (doorverwijspagina)